Lemonia friedeli är en fjärilsart som beskrevs av Thomas Joseph Witt 1979. Lemonia friedeli ingår i släktet Lemonia och familjen mjölkörtsspinnare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mjölkörtsspinnare
friedeli